

Persone

Kostner
Aaron Kostner – combinatista nordico italiano
Carolina Kostner – pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
Cesco Kostner – alpinista e sciatore alpino italiano, nipote di Franz
Erich Kostner – dirigente sportivo italiano
Erwin Kostner – hockeista su ghiaccio italiano
Diego Kostner – hockeista su ghiaccio italiano
Florian Kostner – fondista italiano, figlio di Ulrico
Franz Kostner – militare, alpinista e imprenditore austro-ungarico, poi italiano
Hubert Kostner – artista italiano
Isolde Kostner – sciatrice alpina italiana
Josef Kostner – scultore e poeta italiano
Nadine Kostner – ex saltatrice con gli sci italiana
Simon Kostner – hockeista su ghiaccio italiano
Thomas Kostner – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
Ulrico Kostner – ex fondista italiano

Köstner
 Lorenz-Günther Köstner – allenatore di calcio tedesco

Pagine correlate 
Costner
Rubio Köstner